Segayam (Pemulutan Selatan), een plaats in Indonesië
Segayam (Gelumbang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing